Paragrilus är ett släkte av skalbaggar. Paragrilus ingår i familjen praktbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Praktbaggar
Paragrilus